Thalmühl ist der Ortsname von

 Thalmühl (Böbing), Ortsteil der Gemeinde Böbing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Thalmühl (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Thalmühle